«Лу́ковые но́вости» () — сатирическая пародия на новости, высмеивающая недостатки Америки. Сценарий был написан редакторами газеты The Onion Робертом Сигелом и Тоддом Хенсаном.

Сюжет 
Диктор рассказывает о новостях, а зрители слушают его.

Параллельно с сюжетами из новостей разворачивается основная сюжетная линия, завязанная на арабских террористах, считающих, что всё, что показывает американское телевидение, аморально и неэтично, при этом тайно восхищающихся боевиками и полуголыми красотками. По ходу действия герои репортажей и основного действия переплетаются и в результате герои аморальных боевиков и полуголые красотки помогают спасти Америку от террористов. Кроме того присутствуют некие вставки, в которых фильм комментируют кинокритики, а также даётся слово «массам».

В ролях

Новости 

«Луковые новости» высмеивают недостатки Америки. Вот некоторые из них:
 Признано, что человек страдает ожирением, если жира у него 55 %. Американский президент повысил это число до 95 %. В итоге число людей, страдающих ожирением, снизилось с 200 миллионов до 185 миллионов.
 Выходит новый боевик со Стивеном Сигалом «Яйцебой». Сюжет заключается в том, что Сигал сражается с плохими парнями указанным в названии способом.
 Появилась новая организация «Люди пениса». Они занимаются тем, что освобождают детородный орган из разных щелей.
 Безрукий и безногий человек блестяще играет в хоккей и получает грамоты.
 Согласно представлениям американцев, все итальянцы — мафиози, а все арабы — террористы.
 Парень, выступающий с речью о мире во всём мире, мирит президентов двух стран — Слоравии (с флагом Зимбабве) и Азменистан (с флагом Узбекистана). (Президенты в конце концов всё равно ссорятся). Они разговаривают на украинском и русском языках.
 Рецепт нового блюда: обвалять кота в яичном соусе и положить вариться вместе с панировочными сухарями (этот эпизод показан в самом конце фильма, когда основное действие уже закончилось, появляются авторы и говорят, что некоторые вещи из фильма они всё таки вырезали, потому, что у всего должны быть границы. Вторым подобным эпизодом является эпизод с монашкой, пьющей на улице нечто белое из банки, на которой написано «Сперма обезьяны»).
 Об играх обычных людей американского общества: в убийство и в изнасилование.
 Из-за нехватки мест в тюрьмах заключённых будут брать к себе домой полицейские по предварительной жеребьёвке. (На самом деле не только полицейские а вообще любые семьи. Что, кстати, в фильме породило больше смешных вещей, чем страшных).
 Вооружённый афроамериканец вламывается в банк с требованием дать ему хорошую высокооплачиваемую работу. Он прекрасно работает, повышая уровень своей квалификации. Когда в банк вваливается грабитель, афроамериканец с презрением убивает его.
 О том, что одного афроамериканца арестовывают по подозрению в краже и «вешают» на него дело. (На самом деле высмеивается такое явление как «Wigger» — белые люди, стремящиеся быть похожими на африканцев из гетто, и ведущие себя как они. В данном сюжете описывается ситуация, когда белого парня, имитирующего чернокожих гангстеров из гетто, хватает полиция и обвиняет в преступлениях, совершённых только что афроамериканцами, на что парень справедливо заявляет, что он белый, но даже свидетели преступления опознают в нём одного из только что совершивших преступление чернокожих гангстеров).

Ссылки 

Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях
Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Стереотипы